Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1994 im Dameneinzel im Badminton.

1. Runde 
  Kuak Seok Choon -  Chalise Jordan: 11-0 / 11-2
  Debra O’Connor -  Tammy Jenkins: 1-0 / 1-0
  Rachael Phipps -  Dayo Oyewusi: 11-8 / 11-2
  Wong Chun Fan -  Marie-Josephe Jean-Pierre: 11-2 / 11-3
  Christine Leyow -  Jennifer Seitshiro: 11-0 / 11-4
  Claire Henderson -  Tlamelo Sono: 11-1 / 11-0
  Esther Loh -  Gudrun Murray: 12-10 / 11-0
  Lina Fourie -  Amanda Carter: 12-11 / 11-12 / 11-6
  Cheng Yin Sat -  Beverly Tang Choon: 11-5 / 11-7
  Rhonda Cator -  Terry Leyow: 11-1 / 11-2
  Jennifer Williamson -  Bisi Tiamiyu: 11-6 / 11-0
  Anne Gibson -  Augusta Phillips: 11-6 / 11-3
  Heather Poole -  Ann Stephens: 1-0 / 1-0
  Lisa Campbell -  Sheree Jefferson: 12-11 / 11-1
  Bianca Kustner -  Tebogo Modisane: 11-0 / 11-2
  Leong Yeng Cheng -  Fauziah Mohd Salleh: 11-0 / 11-2
  Kelly Morgan -  Martine Hennequin: 11-5 / 11-2
  Ella Scholtz -  Juniah Safar: 11-6 / 11-1
  Aileen Travers -  Lenora Headley: 11-0 / 11-0
  Maria Leyow -  Sabrina Cassie: 11-7 / 11-4
  Jayne Plunkett -  Tjiyapo Mokobi: 11-1 / 11-0
  Obiageli Olorunsola -  Tracey Thompson: 11-1 / 12-11

2. Runde 
  Zarinah Abdullah -  Heidi Spinas: 11-2 / 11-0
  Debra O’Connor -  Kuak Seok Choon: 12-10 / 11-1
  Song Yang -  Rachael Phipps: 11-1 / 11-1
  Wong Chun Fan -  Christine Leyow: 11-2 / 11-2
  Joanne Muggeridge -  Claire Henderson: 11-3 / 11-1
  Lina Fourie -  Esther Loh: 11-3 / 11-6
  Si-an Deng -  Cheng Yin Sat: 11-5 / 11-7
  Rhonda Cator -  Jennifer Williamson: 11-0 / 11-5
  Anne Gibson -  Heather Poole: 11-8 / 11-1
  Lisa Campbell -  Chan Oi Ni: 11-3 / 11-4
  Leong Yeng Cheng -  Bianca Kustner: 11-9 / 11-8
  Suzanne Louis-Lane -  Kelly Morgan: 12-10 / 12-10
  Aileen Travers -  Ella Scholtz: 11-0 / 11-1
  Rhona Robertson -  Maria Leyow: 11-2 / 11-1
  Obiageli Olorunsola -  Jayne Plunkett: 5-11 / 11-8 / 11-8
  Denyse Julien -  Diana Knekna: 11-3 / 11-1

Ergebnisse

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com
 tournamentsoftware.com

Badminton
1994
Badminton 1994
Badmintonwettbewerb in Victoria (British Columbia)
Frauenbadmintonwettbewerb